Marrocco ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Marrocco (1917–1998), schottischer Maler
 Andrea Marrocco (* 1971), italienischer Schauspieler
 Armando Marrocco (* 1939), italienischer Maler und Bildhauer
 Léna Marrocco (* 1995), französische Eiskunstläuferin
 Marcello Marrocco (* 1969), italienischer Fußballspieler